Termin GTFC ima više značenja.

 Saharoza—1,6-a-glukan 3(6)-a-glukoziltransferaza, enzim
 Guna Trading F.C., fudbalski klub